Маркиз де Вальдункильо — испанский дворянский титул. Он был создан 1 мая 1623 года королем Испании Филиппом IV для Франсиски де Вальдес Осорио и Асеведо, 5-й сеньоры де Вальдункильо, которая была замужем за Педро де Гусманом.

Франсиска де Вальдес Осорио и Асеведо также носила титул 2-й маркизы де Миральо. Она была дочерью Фернандо Осорио и Вальдеса, сеньора де Миральо, и его первой супруги, Каталины Осорио де Асеведо, 4-й сеньоры де Вальдункильо. В 1625 году титул 1-го маркиза де Миральо получил Франсиско де Вальдес и Кардона, менин королевы и кавалер Ордена Сантьяго. Франсиско (племянник Франсиски де Вальдес Осорио и Асеведо), был сыном Фернандо Осорио и Вальдеса от второго брака с Виолантой де Кардона из дома графов де Монтагют.

Название маркизата происходит от названия муниципалитета Вальдункильо, провинция Вальядолид, автономное сообщество Кастилия и Леон.

Список сеньоров и маркизов де Вальдункильо 
<center>
{| class="wikitable"
|-
! !! <small>Титул !! <small>Период
|- bgcolor="#dddddd" |
! colspan="3" | Сеньоры де Вальдункильо
|-
| I|| Франсиско Осорио ||
|-
| II|| Диего Осорио ||
|-
| III|| Франсиско Осорио иде Асеведо ||
|-
| IV|| Каталина Осорио де Асеведо ||
|-
| V|| Франсиска де Вальдес Осорио и Асеведо ||
|-
|- bgcolor="#dddddd" |
! colspan="3" | Маркизы де Вальдункильо<small>(Креация создана королем Испании Филиппом IV)
|-
| I || Франсиска де Вальдес Осорио и Асеведо ||<center>1623 — ?
|-
| II || Фернандо де Вальдес Осорио и Гусман || <center>? — ?
|-
| III || Анна Энрикес де Асеведо Вальдес и Осорио ||<center>? — 1683
|-
| IV || Исидро де Суньига и Энрикес де Асеведо ||<center>1683-1691
|-
| V || Исидро де Суньига и Вальдес ||<center>1691 — ?
|-
| VI || Анна Мария де Суньига и Энрикес де Асеведо ||<center>? — 1700
|-
| VII || Хоакин Хосе де Чавес и Суньига ||<center>1700-1725
|-
| VIII || Педро Регаладо де Суньига и Айяла ||<center>1725 — ?
|-
| IX || Антонио де Суньига и Айяла ||<center>? — 1765
|-
| X || Педро де Алькантара де Суньига и Хирон ||<center>1765-1790
|-
| XI || Мария дель Кармен де Суньига и Веласко ||<center>1790-1829
|-
| XII || Эухенио де Палафокс и Портокарреро ||<center>1829-1834
|-
| XIII || Киприано де Палафокс и Портокарреро ||<center>1834-1839
|-
| XIV || Мария Франсиска де Салес де Палафокс Портокарреро и Киркпатрик ||<center>1839-1860
|-
| XV || Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс ||<center>1860-1901
|-
| XVI || Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько ||<center>1901-1953
|-
| XVII || Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва ||<center>1954-2014
|-
| XVIII || Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо ||2015 — настоящее время
|}

История маркизов де Вальдункильо 

 Франсиска де Вальдес Осорио и Асеведо (? — ?), 5-й сеньора и 1-я маркиза де Вальдункильо, затем 2-я маркиза де Миральо.
 Супруг — Педро де Гусман, кавалер Ордена Сантьяго, сын Педро Переса де Гусмана и Суньиги, 1-го графа де Оливареса, и Франсиски де Риберы Ниньо, и внука Хуана Алонсо Переса де Гусмана (1464—1507), 3-го герцога де Медина-Сидония и 5-го графа де Ньебла, и Леонор де Суньиги из дома графов де Аямонте.
 Супруг — Родриго Энрикес де Кабрера и Мендоса, майордом короля Филиппа IV, сын Луиса Энрикеса де Кабреры, 3-го герцога де Медина-де-Риосеко, 7-го адмирала Кастилии, 6-го графа де Мельгара и 17-го виконта де Кабреры, и Анны де Мендосы из дома графов де Сальданья. Ей наследовал её сын от первого брака:

 Фернандо де Вальдес Осорио и Гусман (? — ?), 2-й маркиз де Вальдункильо и 3-й маркиз де Миральо.
 Супруга — Исабель де Асеведо Суньига и Гусман, 7-я графиня де Монтеррей, 3-я графиня де Фуэнтес-де-Вальдеперо, 1-я маркиза де Тарасона и грандесса Испании. Вторым браком Исабель де Асеведо Суньига и Гусман вышла замуж за Фернандо де Фонсеку Айялу и Ульоа, 3-го графа де Айяла, но их брак был бездетным. Исабель была дочерью Бальтасара де Суньиги и Веласко (1561—1622), командора-майора Леона в Ордене Сантьяго, посла Испании в Брюсселе, Париже и Праге, президента Совета Италии, и Отилии дe Clärhout и де Hones, внучкой Херонимо де Асеведо и Суньиги, 4-го графа де Монтеррей, и Инес де Веласко и Товар из дома маркизов де Берланга. Брак Фернандо и Исабель был бездетным, ему наследовала его сводная сестра:

 Анна Энрикес де Асеведо Вальдес и Осорио (1630—1683), 3-я маркиза де Вальдункильо и 4-я маркиза де Миральо.
 Супруг — Франсиско де Суньига и Авельянеда (1630—1662), 3-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 10-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 3-й маркиз де Ла-Баньеса, 10-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, грандесса Испании. Ей наследовал их сын:

 Исидро де Суньига и Энрикес де Асеведо (1652—1691), 4-й маркиз де Вальдункильо, 5-й маркиз де Миральо, 7-й маркиз де Ла-Баньеса, 6-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 7-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 7-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Анна де Суньига и Гусман, дочь 3-го маркиза де ла Пуэбла-де-Овандо и 6-й маркизы де Байдес.
 Супруга — Каталина Колон де Португаль и де ла Куэва (1660—1700), дочь 6-го герцога де Верагуа. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Исидро де Суньига и Вальдес (? — ?), 5-й маркиз де Вальдункильо, 6-й маркиз де Миральо, 8-й маркиз де Ла-Баньеса, 7-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 8-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 8-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании. Скончался в детстве, ему наследовала его тетка:

 Анна Мария де Суньига и Энрикес де Асеведо (1642—1700), 6-я маркиза де Вальдункильо, 7-я маркиза де Миральо, 9-я маркиза де Ла-Баньеса, 8-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 9-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр, 9-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и грандесса Испании.
 Супруг — Хуан де Чавес и Чакон (1650—1696), 2-й виконт де ла Кальсада и 5-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ей наследовал их сын:

 Хоакин Хосе де Чавес и Суньига (1670—1725), 7-й маркиз де Вальдункильо, 8-й маркиз де Миральо, 10-й маркиз де Ла-Баньеса, 9-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 10-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 10-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Исабель Роса де Айяла и Фахардо (1660—1717), дочь 2-го графа да Айяла. Ему наследовал их старший сын:

 Педро Регаладо де Суньига и Айяла (? — ?), 8-й маркиз де Вальдункильо, 9-й маркиз де Миральо, 11-й маркиз де Ла-Баньеса, 10-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 11-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 11-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании. Не женат и бездетен, ему наследовал его младший брат:

 Антонио де Суньига и Айяла (1699—1765), 9-й маркиз де Вальдункильо, 10-й маркиз де Миральо, 12-й маркиз де Ла-Баньеса, 11-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 12-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 12-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Мария Тереза Хирон Сандоваль Толедо и Португаль (1706—1755), дочь 5-го герцога де Уседа. Ему наследовал их сын:

 Педро де Алькантара де Суньига и Хирон (1730—1790), 10-й маркиз де Вальдункильо, 11-й маркиз де Миральо, 13-й маркиз де Ла-Баньеса, 12-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 13-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 13-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Анна Мария де Веласко и Хирон, дочь 11-го герцога де Фриас. Ему наследовала их дочь:

 Мария дель Кармен де Суньига и Веласко (1774—1829), 11-я маркиза де Вальдункильо, 12-я маркиза де Миральо, 14-я маркиза де Ла-Баньеса, 13-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 14-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр, 14-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и грандесса Испании.
 Супруг — Педро де Алькантара Альварес де Толедо и Гонзага (1765—1824), сын 10-го маркиза де Вильяфранка-дель-Бьерсо
 Супруг — Хосе Мартинес Янгуас. Оба брака были бездетными. Ей наследовал её двоюродный племянник:

 Эухенио Эулалио де Палафокс и Портокарреро (1773—1834), 12-й маркиз де Вальдункильо, 13-й маркиз де Миральо, 15-й маркиз де Ла-Баньеса, 14-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 15-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 15-й виконт де де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании. Не женат и бездетен, ему наследовал его младший брат:

 Киприано де Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 13-й маркиз де Вальдункильо, 14-й маркиз де Миральо, 16-й маркиз де Ла-Баньеса, 15-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 16-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 16-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Мария Мануэла Энрикета Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879), дочь шотландца Виллема Киркпатрика и его супруги Марии Франсуазы де Гриверни. Ему наследовала их старшая дочь:

 Мария Франсиска Палафокс Портокарреро и Киркпатрик (1825—1860), 14-я маркиза де Вальдункильо, 15-я маркиза де Миральо, 17-я маркиза де Ла-Баньеса, 16-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 17-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр, 17-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и грандесса Испании.
 Супруг — Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба-де-Тормес. Ей наследовал их сын:

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс (1849—1901), 15-й маркиз де Вальдункильо, 16-й маркиз де Миральо, 17-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 18-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 18-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, 16-й герцог де Альба и гранд Испании.
 Супруга — Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904), 22-я графиня де Сируэла, дочь Мануэля Паскуаля Луиса Карлоса Феликса Фортунато Фалько, 14-го маркиза де Алмонасира, и Марии дель Пилар, 3-й герцогини Фернан-Нуньес. Ему наследовал их старший сын:

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1878—1953), 16-й маркиз де Вальдункильо, 17-й маркиз де Миральо, 19-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 19-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, 17-й герцог де Альба и гранд Испании.
 Супруга — Мария дель Росарио де Сильва и Гутурбай (1900—1934), 10-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 15-я герцогиня де Альяга. Ему наследовала их единственная дочь:

 Мария дель Росарио Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1926—2014), 17-я маркиза де Вальдункильо, 18-я маркиза де Миральо, 20-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр, 20-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, 18-я герцогиня де Альба, 11-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко, 16-я герцогиня де Альяга и грандесса Испании.
 Супруг — Луис Мартинес де Ирухо и Артаскос (1919—1972).
 Супруг — Хесус Агирре и Ортис де Сапате (1934—2001).
 Супруг — Альфонсо Диес Карабантес (род. 1950). Ей наследовал её старший сын от первого брака:

 Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо (род. 1948), 18-й маркиз де Вальдункильо, 19-й маркиз де Миральо, 21-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 21-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, 19-й герцог де Альба-де-Тормес и гранд Испании.
 Супруга — Матильда Солис и Мартинес-Кампос (род. 1963).

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Герцог Альба
 Герцог Пеньяранда-де-Дуэро
 Граф де Миранда-дель-Кастаньяр
 Граф де Монтихо
 Маркиз де Ла-Баньеса
 Виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна
 Маркиз де Миральо

Источники 
 José M.ª Patac de las Traviesas. «Árbol genealógico de la casa de Valdés-Salas», publicado como apéndice VII en su ed. de los Linajes * Asturianos de Luis Alfonso de Carvallo (Gijón, Auseva, 1987, en Monumenta Historica Asturiensia, XX), pp. 103—111.
 Pantxike Contreras. «Los Valdés de Salas, Marqueses de Mirallo», en su web Nuestros escudos (copia de este artículo en el espejo Archive.is).
 «Rama del marquesado de la Bañeza» en Apellidochacon.es.

Ссылки 
 Marqueses de Valdunquillo

Маркизы Испании